777 hace referencia a varios artículos:

 Año 777 de la era común.
 Gliese 777, sistema estelar.

Cine y música
 El patrullero 777, película.
 Danzig 777: I Luciferi, álbum de Danzig.
 Mexicano 777, rapero.
 777, álbum de estudio de la boy band colombiana Piso 21.

Construcciones
 Boeing 777, avión de pasajeros.
 777 Tower, rascacielos.